Degerön (Lule-archipel), een Zweeds bosrijk eiland behorend tot de Lule-archipel
 Degerön (Motala), een plaats in de gemeente Motala in het landschap Östergötland en de provincie Östergötlands län in Zweden